L'édition masculine 2009 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du 10 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle en double.

Faits marquants

Place dans le calendrier 
Précédemment joué au mois d'octobre sur dur en intérieur ; et avant-dernier Masters 1000 de la saison. Le tournoi se déroule à partir de cette saison sur terre battue au mois de mai ; en tant que  de l'année.

L'emplacement est aussi modifié. De 2002 à 2008, la Madrid Arena accueillait l'événement. Il se tient maintenant à la Caja Mágica ; au sommet d'une colline à 650 m d'altitude. Et dispose d'infrastructures modernes comme la présence d'un toit rétractable sur les trois courts principaux.

Déroulement 
Le tableau de simple accueillit huit joueurs supplémentaires, 56 au lieu de 48 lors des éditions précédentes. En effet, seules les huit premières têtes de série sont maintenant exemptées de .

Forfaits 
David Nalbandian et Gaël Monfils renoncent à participer au tournoi. L'Argentin se fait opérer tandis que le Français se repose en vue de Roland-Garros.

Pendant le tournoi 
Rafael Nadal bat Fernando Verdasco pour la  en 9 confrontations au terme d'un match à rebondissements où il réussit la performance de remporter le  7-5 alors qu'il était mené 0-4. Il reproduit là le scénario de la finale de Monte-Carlo 2008 face à Roger Federer.

Rafael Nadal rallie la finale en se défaisant de Novak Djokovic au terme d'un match épique de 4 h 02 que le Serbe qualifiera comme le plus grand et le meilleur match de tennis de sa vie. L'Espagnol sauve 3 balles de match au tie-break du  et s'impose 11-9. C'est le plus long match au meilleur des trois sets de l'histoire du tennis jusqu'au vendredi  où le record est battu lors de la 1/2 finale opposant Roger Federer à Juan Martín del Potro au tournoi olympique de Londres.

Roger Federer bat Rafael Nadal en finale en 2 sets, c'est la deuxième fois seulement que le Suisse le bat sur terre battue et sa première victoire contre l'Espagnol, toutes surfaces confondues, depuis .

Lauréats 
Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Rafael Nadal. Il s'agit du  et du  sur terre battue du Suisse. Il s'impose pour la  à Madrid, soulevant ainsi son  de la saison.

En double Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale Simon Aspelin et Wesley Moodie. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Madrid (WTA 2009) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2009
Madrid
Sport en Espagne en 2009
Madrid